Бернабе́у () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Бернабеу, Сантьяго (1895—1978) — испанский футболист (1912—1927), тренер (1926—1927) и президент (1943—1978) ФК «Реал» (Мадрид).
 Сантьяго Бернабеу (стадион)
 Кубок Сантьяго Бернабеу
 Пике Бернабеу, Жерар (род. 1987) — испанский футболист.